Села:
 Мартове — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)
 Мартове — Харківська область, Чугуївський район